Байра́чный — фамилия.

 Байрачный, Борис Иванович (1935—2020) — доктор технических наук, профессор кафедры технической электрохимии НТУ «Харьковский политехнический институт (ХПИ)», академик АН высшей школы Украины.
 Байрачный, Николай Иванович (род. 1950) — скульптор.
 Байрачный, Пётр Порфирьевич - бригадный комиссар, члены Военного совета Северного флота (май 1937 — май 1938).